Tomasoni – cognome italiano
 Giovanni Tomasoni – politico italiano
 Paolo Tomasoni – allenatore di calcio ed ex calciatore italiano
 Piero Tomasoni – ex pugile italiano